Sincerità (album van Riccardo Cocciante), album uit 1983
Sincerità (Riccardo Cocciante), single uit 1984
Sincerità (album van Arisa), album uit 2009
Sincerità (single van Arisa), single uit 2009